L'équipe des Bahamas de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs bahaméens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération des Bahamas de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat des Amériques

Parcours au Centrobasket

Joueurs marquants 
 Mychal Thompson
 Zane Knowles
 DeAndre Ayton
 Buddy Hield

Notes et références

Liens externes 

Bahamas
Basket-ball
Basket-ball aux Bahamas